Palilula – comune costitutivo della città di Belgrado
Palilula – comune costitutivo della città di Niš